Кули:

Топоним

Белоруссия 
 Кули — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Кули — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Кули — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Кули — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Кули — село в Акушинском районе Дагестана.
 Кули — село в Кулинском районе Дагестана.
 Кули — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.

Украина 
 Кули — село в Обуховском районе Киевской области.

Ирландия 
 Ку́ли () — деревня в графстве Корк (провинция Манстер)

Фамилия 
 Кули, Дентон (1920—2016) — американский кардиохирург.
 Кули, Расти (род. 1970) — американский гитарист.
 Кули, Томас (1943—2021) — американский экономист.
 Кули, Томас — американский врач-педиатр. Первым выявил болезнь — талассемию (анемия Кули).
 Кули, Томас (1740—1784) — английский архитектор.
 Кули, Томас — американский оперный певец.
 Кули, Уильям (1783—1863) — американский первопроходец.
 Кули, Чарльз Хортон (1864—1929) — американский социальный психолог.
 Кули, Челси (род. 1983) — мисс США 2005 года.
 Кули (сын Орда Ичена) — чингизид.

Другое 
 Ку́ли — наёмные работники, батраки, в XIX — начале XX века нанимаемые в качестве дешёвой рабочей силы из густонаселённых азиатских колоний в менее населённые американские и африканские.
 Кули́ () — соус из протёртых овощей, фруктов или ягод.
 Кули (порода собак)

См. также 
 Кулли
 Куль